Oscar Erik Olof Hedman (né le  à Ornskoldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a pris part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || MODO Hockey || Elitserien ||24 ||1 ||2 ||3 ||6 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2004-2005 || MODO Hockey || Elitserien ||43 ||1 ||3 ||4 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|2005-2006 || MODO Hockey || Elitserien ||44 ||3 ||2 ||5 ||30 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2006-2007 || MODO Hockey || Elitserien ||55 ||2 ||7 ||9 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || MODO Hockey || Elitserien ||53 ||4 ||9 ||13 ||30 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2008-2009 || Frölunda HC || Elitserien ||55 ||5 ||6 ||11 ||26 ||11 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2009-2010 || Frölunda HC || Elitserien ||52 ||2 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Frölunda HC || Elitserien ||55 ||2 ||9 ||11 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Timrå IK || Elitserien ||55 ||2 ||11 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Timrå IK || Elitserien || 55|| 0|| 4|| 4|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 53|| 3|| 7|| 10|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| MODO Hockey|| SHL || 55||1 ||6 ||7 ||30 || 3|| 0|| 1||1 ||2
|-
| 2015-2016|| MODO Hockey|| SHL ||52 ||3 ||10 ||13 ||12 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2016-2017|| MODO Hockey|| Allsvenkan ||52 ||1 ||2 ||3 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| MODO Hockey|| Allsvenkan ||52 ||6 ||6 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| MODO Hockey|| Allsvenkan ||50 ||4 ||6 ||10 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| MODO Hockey|| Allsvenkan ||52 ||0 ||8 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du MODO hockey
Joueur du Timrå IK
Défenseur de hockey sur glace